Glenbrook kan syfta på följande platser:

Australien 

 Glenbrook, New South Wales , ort, City of Blue Mountains,

USA 

 Glenbrook, Nevada, Douglas County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar